Particula pode referir-se a:

 Partícula alfa - uma forma de decaimento radioativo que ocorre quando um núcleo atômico instável emite uma partícula alfa
 Particula apassivadora - forma assumida pelo verbo para indicar se o sujeito gramatical é agente
 Partícula beta - uma forma de radiação ionizante emitida por certos tipos de núcleos radioativos
 Partícula elementar -  partícula que não possui nenhuma subestrutura
 Partícula em um anel - um problema que consiste de uma só partícula livre que é restrita a um anel
 Partícula em um potencial esfericamente simétrico -  um potencial que depende apenas da distância entre a partícula e um ponto central definido
 Partícula em uma caixa - um problema muito simples que consiste de uma só partícula que rebate-se dentro de uma caixa imóvel da qual não pode escapar
 Partícula em suspensão - pequenas partículas de matéria sólida
 Partícula estranha - partícula notada como , expressa como um número quântico para descrever a decomposição das partículas
 Partícula livre - uma partícula que, em certo sentido, não está vinculada por uma força externa
 Partículas idênticas - partículas que não podem ser distinguidas entre si, inclusive em princípio
 Partícula pseudoviral - moléculas que se assemelham a vírus, mas não são infecciosas porque não contêm material genético viral
 Partícula relativística -  uma partícula que se move a uma velocidade comparável à velocidade da luz
 Partícula subatômica -  partículas muito menores que os átomos
 Partícula supersimétrica mais leve - nome genérico dada à partícula hipotética mais leve descoberta nos modelos supersimétricos
 Partícula submitocondrial - produto membranoso compartimentado da exposição de uma mitocôndria a ultrassons

Desambiguação